Хилсдейл () — ряд топонимов, в основном населённых пунктов, в основном в США.

Топоним 
Населённые пункты США
 Хилсдейл — поселение в Вайоминге.
  — деревня в Иллинойсе.
  — поселение в Индиане.
 Хилсдейл — тауншип в Миннесоте.
  — деревня в Миссури.
 Хилсдейл — округ в Мичигане.
  — город в одноимённом округе.
 
 
  — тауншип в одноимённом округе.
  — боро в Нью-Джерси.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — городок в Оклахоме.
  — район города Портленд (Орегон).

Прочие топонимы США
  — водохранилище в Канзасе.

Прочие страны
  —  Сиднея (Австралия).
  — поселение в Саскачеване (Канада).

Ж/д станции США 
  — Caltrain, город Сан-Матео (Калифорния).
  — Нью-Джерси Транзит, линия , боро , округ Берген, штат Нью-Джерси.

Прочее 
  — ряд старших школ в разных городах США.

См. также 
 Хинсдейл